Шутко — фамилия.
 Шутко, Кирилл Иванович (1884—1941) — русский революционер, партийный и государственный деятель.
 Агаджанова-Шутко, Нина Фердинандовна (1889—1974) — автор сценария фильма «Броненосец „Потёмкин“».

См. также 
 Шутков